BTS steht für:

 BTS (Band), auch Bangtan Boys, südkoreanische Boygroup
 Balgarski Turistitscheski Sajus, siehe Bulgarischer Tourismusverband
 Bangkok Mass Transit System, Betreiber des Bangkok Skytrain
 Base Transceiver Station, eine Basissendeempfängerstation im Mobilfunk
 Bayer Technology Services GmbH, eine Tochtergesellschaft der Bayer AG
 Beiruter Texte und Studien, eine Buchreihe des Orient-Instituts Beirut
 Berlin Graduate School for Transnational Studies
 Between the Species, US-amerikanisches Journal für Philosophie
 Bodensee-Thurtalstrasse, eine geplante Autostraße im Kanton Thurgau, Schweiz, siehe Bodensee-Thurtalstrasse und Oberlandstrasse
 Brenztraubensäure
 Flughafen Bratislava (IATA-Code)

BtS steht für:
 Breaking the Silence, israelische Nichtregierungsorganisation, siehe Schovrim Schtika

bts steht für:
 Batak Simalungun (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf Sumatra

Abkürzung